Niemcy:
 Fronhofen – dzielnica gminy Hengersberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf
 Fronhofen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Zobacz też:
 Frohnhofen
 Fronhoven